Скэггс, Скэггз, Скаггс (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Скэггс, Александра — британский спортивный стрелок, участница Игр Содружества (2018) в составе сборной Северной Ирландии.
 Скаггс, Боз (род. 1944) — американский соул- и блюз-рок-музыкант.
  (Дэвид Линдси Скэггс; р. 1951) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Балтимор Ориолс» и «Калифорния Энджелс».
  (Джеймс Ли Скэггс; р. 1940) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз».
 Скэггз, Джимми (1944—2004) — американский киноактёр.
 Скэггс, Джоуи (род. 1945) — американский художник и мистификатор.
  (род. 1943) — американский политик, член Палаты представителей от штата Колорадо (1987—1999).
  (род. 1937) — американский историк и публицист, профессор Университета Боулинг Грин (с 1977), лауреат Литературной премии Джона Лаймана Североамериканского общества истории океана за лучшую работу по истории военно-морского флота (1997) и лучшую биографию (2006).
 Скэггс, Калвин — американский кинопродюсер и режиссёр, номинант на премии «Независимый дух» за лучший фильм (1987) и лучшую дебютную режиссёрскую работу (в качестве продюсера; 1989).
 Скэггс, Леонард Сэмюэл (1923—2013) — американский предприниматель и филантроп, председатель компании American Stores.
  (1911—2009) — американский физик, специалист по радиационной медицине, участник Манхэттенского проекта, профессор Чикагского университета (с 1956).
  (1923—1976) — американский морской пехотинец, обладатель Медали Почёта за участие в Гуамской операции (1944).
  — американский разработчик видеоигр, руководитель разработки Command & Conquer: Generals (2003).
  (род. 1999) — американская гимнастка, чемпионка Панамериканских игр в составе национальной сборной (2015).
  (род. 1979) — американская музыкантка, вокалистка группы Fitz and The Tantrums.
 Скэггс, Рики (род. 1954) — американский кантри- и блюграсс-музыкант.
 Скэггс, Ричард Уэйн — американский агроном, профессор Университета штата Северная Каролина (1984—2012), член Национальной инженерной академии (с 1991), лауреат Премии Гумбольдта (1997), лауреат премии Совета по агрономии и агротехнике за популяризацию агрономических наук (2009).
  (1991—2019) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Аризона Даймондбэкс» и «Лос-Анджелес Энджелс».

См. также